Bulldog – razza canina di tipo molossoide il cui esponente più noto è il bulldog inglese
 Aston Martin Bulldog – automobile della Aston Martin
 Bristol Bulldog – biplano britannico degli anni venti
 HMS Bulldog (H91) – cacciatorpediniere della Classe B della Royal Navy
 HMS Bulldog (A317) – nave di sorveglianza costiera della Royal Navy
 Lanz Bulldog – trattore agricolo prodotto dalla Heinrich Lanz AG di Mannheim, nella regione di Baden-Württemberg in Germania
 M41 Walker Bulldog – carro armato di produzione statunitense
 Scottish Aviation Bulldog – monoplano da addestramento basico, prodotto dall'azienda aeronautica britannica Scottish Aviation
 Bulldog – mossa di wrestling
 Bulldog – videogioco del 1987
 Bulldog – singolo di Sophie and the Giants del 2018